Wennington (Cambridgeshire) 
 Wennington (Lancashire)
 Wennington (London)